|-
|(88501)||2001 QC139|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,236|| align=right|7,98|| align=right|3,740||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88502)||2001 QC140|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,161|| align=right|12,90|| align=right|3,828||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88503)||2001 QO140|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|14,88|| align=right|4,364||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88504)||2001 QQ140|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|6,04|| align=right|3,538||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88505)||2001 QT140|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,032|| align=right|10,69|| align=right|3,505||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88506)||2001 QW140|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|6,97|| align=right|3,536||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88507)||2001 QC142|| align=right|15,7|| align=right|2,183|| align=right|0,201|| align=right|4,09|| align=right|3,224||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88508)||2001 QM144|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,127|| align=right|6,97|| align=right|3,507||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88509)||2001 QN149|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,123|| align=right|12,43|| align=right|4,061||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88510)||2001 QB150|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,152|| align=right|5,72|| align=right|4,257||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88511)||2001 QK154|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,196|| align=right|8,03|| align=right|4,150||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88512)||2001 QM154|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,244|| align=right|8,07|| align=right|3,309||MBA||25. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88513)||2001 QB155|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|6,78|| align=right|4,012||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88514)||2001 QS155|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,159|| align=right|2,55|| align=right|3,727||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88515)||2001 QM156|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,137|| align=right|6,62|| align=right|3,557||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88516)||2001 QE159|| align=right|17,2|| align=right|2,378|| align=right|0,197|| align=right|0,89|| align=right|3,665||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88517)||2001 QO159|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,083|| align=right|5,41|| align=right|4,003||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88518)||2001 QG160|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,220|| align=right|2,53|| align=right|3,586||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88519)||2001 QS163|| align=right|15,1|| align=right|2,923|| align=right|0,158|| align=right|8,57|| align=right|4,996||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88520)||2001 QZ166|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|4,327||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88521)||2001 QN168|| align=right|14,1|| align=right|2,866|| align=right|0,191|| align=right|14,40|| align=right|4,852||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88522)||2001 QM171|| align=right|16,5|| align=right|2,599|| align=right|0,184|| align=right|6,80|| align=right|4,188||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88523)||2001 QH174|| align=right|16,2|| align=right|2,663|| align=right|0,107|| align=right|1,18|| align=right|4,345||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88524)||2001 QS174|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,133|| align=right|8,15|| align=right|3,602||MBA||27. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88525)||2001 QU174|| align=right|16,1|| align=right|2,531|| align=right|0,110|| align=right|3,20|| align=right|4,026||MBA||25. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88526)||2001 QZ175|| align=right|17,0|| align=right|2,643|| align=right|0,076|| align=right|1,18|| align=right|4,296||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88527)||2001 QQ177|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,120|| align=right|5,56|| align=right|3,478||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88528)||2001 QU177|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,114|| align=right|13,42|| align=right|4,302||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88529)||2001 QF180|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,165|| align=right|10,48|| align=right|3,632||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88530)||2001 QK180|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,201|| align=right|3,61|| align=right|3,737||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88531)||2001 QO180|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,113|| align=right|7,23|| align=right|3,650||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88532)||2001 QO181|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,115|| align=right|7,13|| align=right|3,703||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88533)||2001 QB183|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|12,31|| align=right|4,332||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88534)||2001 QG183|| align=right|14,8|| align=right|3,029|| align=right|0,085|| align=right|8,31|| align=right|5,271||MBA||22. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(88535)||2001 QR183|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,092|| align=right|5,14|| align=right|3,451||MBA||28. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(88536)||2001 QN184|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,155|| align=right|12,77|| align=right|3,532||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88537)||2001 QF185|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,196|| align=right|9,18|| align=right|3,550||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88538)||2001 QG187|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,033|| align=right|21,20|| align=right|4,320||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88539)||2001 QZ188|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,135|| align=right|12,29|| align=right|4,138||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88540)||2001 QP189|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,123|| align=right|14,99|| align=right|4,021||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88541)||2001 QC190|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,119|| align=right|16,39|| align=right|4,317||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88542)||2001 QY190|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,080|| align=right|16,14|| align=right|4,642||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88543)||2001 QH191|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,074|| align=right|21,01|| align=right|4,400||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88544)||2001 QM191|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,047|| align=right|6,15|| align=right|3,851||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88545)||2001 QV191|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|27,09|| align=right|3,700||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88546)||2001 QJ192|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,134|| align=right|10,67|| align=right|4,180||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88547)||2001 QX192|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,096|| align=right|21,61|| align=right|4,275||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88548)||2001 QS194|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,107|| align=right|13,37|| align=right|4,083||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88549)||2001 QG197|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|21,25|| align=right|4,230||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88550)||2001 QT197|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|4,557||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88551)||2001 QD198|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,247|| align=right|3,89|| align=right|3,619||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88552)||2001 QG198|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|5,76|| align=right|3,553||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88553)||2001 QN198|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,143|| align=right|15,51|| align=right|4,132||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88554)||2001 QW199|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,120|| align=right|22,55|| align=right|5,608||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88555)||2001 QG200|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|9,67|| align=right|5,436||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88556)||2001 QG214|| align=right|17,5|| align=right|2,420|| align=right|0,174|| align=right|0,69|| align=right|3,763||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88557)||2001 QW214|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,054|| align=right|4,49|| align=right|4,080||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88558)||2001 QW216|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,070|| align=right|5,75|| align=right|4,213||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88559)||2001 QB219|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,049|| align=right|0,91|| align=right|4,496||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88560)||2001 QY223|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,167|| align=right|5,95|| align=right|4,015||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88561)||2001 QF233|| align=right|15,2|| align=right|2,846|| align=right|0,140|| align=right|2,17|| align=right|4,802||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88562)||2001 QH233|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,201|| align=right|3,94|| align=right|3,534||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88563)||2001 QT233|| align=right|17,1|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|0,65|| align=right|3,669||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88564)||2001 QO239|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,124|| align=right|4,83|| align=right|4,508||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88565)||2001 QH242|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,056|| align=right|2,07|| align=right|4,332||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88566)||2001 QR242|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|6,70|| align=right|4,318||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88567)||2001 QN243|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,076|| align=right|8,77|| align=right|4,071||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88568)||2001 QG244|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,139|| align=right|5,50|| align=right|4,022||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88569)||2001 QT245|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,167|| align=right|6,86|| align=right|3,573||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88570)||2001 QJ246|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,159|| align=right|6,54|| align=right|3,285||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88571)||2001 QT246|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,155|| align=right|3,38|| align=right|3,426||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88572)||2001 QZ247|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,225|| align=right|0,45|| align=right|3,156||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88573)||2001 QF248|| align=right|14,4|| align=right|2,918|| align=right|0,166|| align=right|9,66|| align=right|4,985||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88574)||2001 QM248|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,178|| align=right|2,72|| align=right|3,213||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88575)||2001 QU248|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,111|| align=right|5,97|| align=right|3,509||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88576)||2001 QA249|| align=right|16,1|| align=right|2,523|| align=right|0,195|| align=right|3,91|| align=right|4,007||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88577)||2001 QV249|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,169|| align=right|13,46|| align=right|4,554||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88578)||2001 QH251|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|8,03|| align=right|4,394||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88579)||2001 QE254|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,094|| align=right|6,16|| align=right|4,111||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88580)||2001 QP258|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,099|| align=right|5,60|| align=right|3,712||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88581)||2001 QV258|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,141|| align=right|6,31|| align=right|4,215||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88582)||2001 QN259|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,163|| align=right|6,72|| align=right|3,700||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88583)||2001 QM261|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|6,31|| align=right|3,538||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88584)||2001 QZ261|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,090|| align=right|9,41|| align=right|3,540||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88585)||2001 QP262|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,156|| align=right|13,78|| align=right|4,237||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88586)||2001 QT262|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|15,33|| align=right|4,183||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88587)||2001 QK263|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,089|| align=right|6,59|| align=right|3,647||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88588)||2001 QP263|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,077|| align=right|2,81|| align=right|4,259||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88589)||2001 QC264|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,192|| align=right|7,50|| align=right|4,344||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88590)||2001 QE264|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,138|| align=right|4,38|| align=right|4,268||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88591)||2001 QL264|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,227|| align=right|1,97|| align=right|3,685||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88592)||2001 QL267|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|5,03|| align=right|3,392||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88593)||2001 QC268|| align=right|17,1|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|2,72|| align=right|3,541||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88594)||2001 QA269|| align=right|14,3|| align=right|2,709|| align=right|0,209|| align=right|14,37|| align=right|4,459||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88595)||2001 QD270|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|6,54|| align=right|3,426||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88596)||2001 QN270|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|12,53|| align=right|3,552||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88597)||2001 QS270|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,094|| align=right|3,70|| align=right|3,751||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88598)||2001 QM271|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|5,94|| align=right|4,029||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88599)||2001 QS274|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,117|| align=right|6,03|| align=right|3,444||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88600)||2001 QA280|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,136|| align=right|11,38|| align=right|4,237||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88601)||2001 QF284|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,153|| align=right|4,39|| align=right|4,146||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88602)||2001 QA291|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,226|| align=right|8,19|| align=right|4,585||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88603)||2001 QL291|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,153|| align=right|9,10|| align=right|4,579||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88604)||2001 QH293|| align=right|13,2|| align=right|2,668|| align=right|0,110|| align=right|11,78|| align=right|4,357||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88605)||2001 QK294|| align=right|15,4|| align=right|2,530|| align=right|0,077|| align=right|1,24|| align=right|4,023||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88606)||2001 QU294|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,166|| align=right|1,50|| align=right|4,162||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88607)||2001 QE296|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,266|| align=right|2,74|| align=right|3,471||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88608)||2001 QO296|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,134|| align=right|5,55|| align=right|3,304||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88609)||2001 QP296|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,263|| align=right|3,96|| align=right|3,168||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88610)||2001 QD297|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,246|| align=right|1,09|| align=right|3,586||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88611)||2001 QT297|| align=right|5,5|| align=right|43,97|| align=right|0,030|| align=right|2,59|| align=right|292||CBW BIN||20. avgust 2001||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(88612)||2001 QE328|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,008|| align=right|5,95|| align=right|4,331||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88613)||2001 RO1|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,121|| align=right|5,89|| align=right|3,640||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88614)||2001 RP1|| align=right|16,7|| align=right|2,408|| align=right|0,177|| align=right|2,49|| align=right|3,737||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88615)||2001 RG3|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,121|| align=right|7,12|| align=right|3,444||MBA||8. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88616)||2001 RC4|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,122|| align=right|13,27|| align=right|4,053||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88617)||2001 RT6|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,080|| align=right|2,48|| align=right|4,386||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88618)||2001 RH7|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,021|| align=right|3,11|| align=right|4,363||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88619)||2001 RD8|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|2,47|| align=right|3,464||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88620)||2001 RF8|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,108|| align=right|3,59|| align=right|3,565||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88621)||2001 RR10|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,282|| align=right|9,27|| align=right|4,043||MBA||9. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88622)||2001 RU10|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|3,673||MBA||10. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(88623)||2001 RD20|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,023|| align=right|4,96|| align=right|5,587||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88624)||2001 RR21|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,151|| align=right|4,71|| align=right|3,213||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88625)||2001 RD23|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,137|| align=right|0,59|| align=right|4,297||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88626)||2001 RW26|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,203|| align=right|1,50|| align=right|3,677||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88627)||2001 RT31|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,231|| align=right|7,12|| align=right|3,359||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88628)||2001 RF34|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,093|| align=right|6,29|| align=right|3,355||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88629)||2001 RQ34|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,169|| align=right|3,21|| align=right|3,367||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88630)||2001 RU34|| align=right|16,4|| align=right|2,177|| align=right|0,132|| align=right|5,42|| align=right|3,211||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88631)||2001 RM37|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|2,57|| align=right|3,441||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88632)||2001 RW38|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|2,69|| align=right|4,090||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88633)||2001 RP43|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,084|| align=right|12,23|| align=right|4,192||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88634)||2001 RE45|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,124|| align=right|7,00|| align=right|3,544||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88635)||2001 RH45|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,045|| align=right|2,93|| align=right|4,561||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88636)||2001 RM45|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,173|| align=right|3,84|| align=right|4,133||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88637)||2001 RJ46|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,221|| align=right|3,31|| align=right|4,014||MBA||12. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88638)||2001 RL46|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,008|| align=right|13,04|| align=right|4,167||MBA||13. september 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(88639)||2001 RG49|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,189|| align=right|25,76|| align=right|3,434||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88640)||2001 RU49|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,131|| align=right|13,12|| align=right|4,072||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88641)||2001 RS51|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,155|| align=right|11,85|| align=right|4,522||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88642)||2001 RV51|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,111|| align=right|11,68|| align=right|4,326||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88643)||2001 RK55|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,135|| align=right|15,32|| align=right|4,081||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88644)||2001 RA65|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,172|| align=right|5,50|| align=right|3,744||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88645)||2001 RD65|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,326||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88646)||2001 RO65|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,139|| align=right|4,40|| align=right|4,475||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88647)||2001 RX66|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,125|| align=right|6,68|| align=right|4,245||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88648)||2001 RZ66|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,057|| align=right|6,90|| align=right|4,562||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88649)||2001 RO67|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,119|| align=right|4,29|| align=right|4,079||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88650)||2001 RY67|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|7,98|| align=right|4,351||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88651)||2001 RZ68|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,174|| align=right|5,36|| align=right|3,582||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88652)||2001 RF69|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,178|| align=right|12,30|| align=right|4,409||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88653)||2001 RH69|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,083|| align=right|4,66|| align=right|4,594||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88654)||2001 RQ69|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,057|| align=right|4,43|| align=right|3,519||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88655)||2001 RY69|| align=right|14,9|| align=right|3,019|| align=right|0,142|| align=right|4,90|| align=right|5,244||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88656)||2001 RM71|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,226|| align=right|4,89|| align=right|3,682||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88657)||2001 RT71|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,102|| align=right|5,41|| align=right|3,383||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88658)||2001 RK74|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,103|| align=right|3,80|| align=right|4,001||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88659)||2001 RY74|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,250|| align=right|3,32|| align=right|3,584||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88660)||2001 RN75|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|3,382||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88661)||2001 RJ76|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,139|| align=right|7,18|| align=right|3,537||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88662)||2001 RN76|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,141|| align=right|5,14|| align=right|4,245||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88663)||2001 RJ77|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|3,90|| align=right|3,496||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88664)||2001 RK77|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,165|| align=right|2,87|| align=right|3,767||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88665)||2001 RT78|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,209|| align=right|3,65|| align=right|3,364||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88666)||2001 RP79|| align=right|16,0|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|4,60|| align=right|3,232||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88667)||2001 RR79|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,112|| align=right|6,82|| align=right|3,759||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88668)||2001 RM81|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|5,50|| align=right|3,550||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88669)||2001 RC84|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,055|| align=right|5,48|| align=right|4,423||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88670)||2001 RL84|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,046|| align=right|3,62|| align=right|4,118||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88671)||2001 RV84|| align=right|16,8|| align=right|2,233|| align=right|0,066|| align=right|3,37|| align=right|3,336||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88672)||2001 RO85|| align=right|17,3|| align=right|2,227|| align=right|0,073|| align=right|3,78|| align=right|3,322||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88673)||2001 RP87|| align=right|15,0|| align=right|2,641|| align=right|0,086|| align=right|1,88|| align=right|4,292||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88674)||2001 RW87|| align=right|16,9|| align=right|2,192|| align=right|0,190|| align=right|2,10|| align=right|3,245||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88675)||2001 RR88|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,071|| align=right|3,01|| align=right|4,284||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88676)||2001 RD89|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,502||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88677)||2001 RG90|| align=right|15,5|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|9,80|| align=right|4,417||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88678)||2001 RC91|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,115|| align=right|9,25|| align=right|4,483||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88679)||2001 RD92|| align=right|16,8|| align=right|2,600|| align=right|0,109|| align=right|2,46|| align=right|4,193||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88680)||2001 RH93|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,125|| align=right|3,08|| align=right|5,726||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88681)||2001 RW93|| align=right|16,0|| align=right|2,724|| align=right|0,119|| align=right|4,78|| align=right|4,495||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88682)||2001 RA97|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,100|| align=right|2,67|| align=right|3,606||MBA||12. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88683)||2001 RF102|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,111|| align=right|5,45|| align=right|3,605||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88684)||2001 RC104|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,133|| align=right|5,39|| align=right|3,662||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88685)||2001 RB108|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,204|| align=right|9,17|| align=right|4,470||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88686)||2001 RQ115|| align=right|17,3|| align=right|2,156|| align=right|0,207|| align=right|6,19|| align=right|3,166||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88687)||2001 RO121|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,176|| align=right|2,59|| align=right|3,760||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88688)||2001 RK122|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|2,97|| align=right|4,580||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88689)||2001 RO126|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,172|| align=right|4,02|| align=right|3,591||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88690)||2001 RL127|| align=right|16,2|| align=right|2,573|| align=right|0,048|| align=right|4,41|| align=right|4,126||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88691)||2001 RK129|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,057|| align=right|4,44|| align=right|3,339||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88692)||2001 RU132|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,078|| align=right|5,60|| align=right|4,163||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88693)||2001 RM133|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,203|| align=right|3,09|| align=right|3,680||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88694)||2001 RH139|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,067|| align=right|0,66|| align=right|4,093||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88695)||2001 RO139|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,199|| align=right|3,54|| align=right|5,389||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88696)||2001 RS139|| align=right|16,2|| align=right|3,099|| align=right|0,135|| align=right|9,41|| align=right|5,455||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88697)||2001 RF141|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,266|| align=right|5,12|| align=right|3,588||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88698)||2001 RQ142|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,194|| align=right|6,18|| align=right|3,459||MBA||11. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88699)||2001 RW142|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,208|| align=right|7,19|| align=right|3,429||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88700)||2001 RF143|| align=right|14,8|| align=right|2,779|| align=right|0,106|| align=right|8,26|| align=right|4,633||MBA||15. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88701)||2001 RW150|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,088|| align=right|7,03|| align=right|3,863||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88702)||2001 RC151|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,158|| align=right|8,46|| align=right|3,587||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88703)||2001 RF155|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,139|| align=right|15,86|| align=right|4,458||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88704)||2001 SF|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,222|| align=right|3,34|| align=right|3,678||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(88705)||2001 SV|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,087|| align=right|10,03|| align=right|5,493||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88706)||2001 SW|| align=right|15,6|| align=right|2,848|| align=right|0,031|| align=right|1,83|| align=right|4,806||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88707)||2001 SB1|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,152|| align=right|6,19|| align=right|3,572||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88708)||2001 SM1|| align=right|16,9|| align=right|2,183|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,224||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88709)||2001 SA3|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,031|| align=right|3,23|| align=right|4,573||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88710)||2001 SL9|| align=right|17,6|| align=right|1,062|| align=right|0,270|| align=right|21,90|| align=right|1,094||APL BIN||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(88711)||2001 SQ9|| align=right|15,4|| align=right|2,942|| align=right|0,110|| align=right|1,19|| align=right|5,047||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(88712)||2001 SA11|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|10,58|| align=right|4,273||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88713)||2001 ST18|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,139|| align=right|2,23|| align=right|3,636||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88714)||2001 SA21|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,129|| align=right|9,40|| align=right|4,654||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88715)||2001 SO21|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,110|| align=right|6,56|| align=right|3,474||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88716)||2001 SG22|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,152|| align=right|2,14|| align=right|4,120||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88717)||2001 SL22|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,163|| align=right|4,49|| align=right|3,309||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88718)||2001 SG23|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,042|| align=right|3,56|| align=right|4,347||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88719)||2001 SL25|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,133|| align=right|0,45|| align=right|4,039||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88720)||2001 ST26|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,029|| align=right|9,72|| align=right|4,270||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88721)||2001 SD27|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,074|| align=right|9,96|| align=right|5,541||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88722)||2001 SJ27|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,091|| align=right|6,82|| align=right|3,527||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88723)||2001 ST27|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|4,770||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88724)||2001 SJ28|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|4,96|| align=right|3,785||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88725)||2001 SE29|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,065|| align=right|3,84|| align=right|4,591||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88726)||2001 SS31|| align=right|16,7|| align=right|2,525|| align=right|0,182|| align=right|2,63|| align=right|4,012||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88727)||2001 SX32|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,133|| align=right|2,60|| align=right|4,686||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88728)||2001 SG33|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,225|| align=right|2,39|| align=right|3,565||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88729)||2001 SW33|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,115|| align=right|1,16|| align=right|4,147||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88730)||2001 SB35|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,113|| align=right|3,38|| align=right|4,419||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88731)||2001 SJ36|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,144|| align=right|8,71|| align=right|5,571||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88732)||2001 SR36|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,056|| align=right|5,21|| align=right|3,593||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88733)||2001 SH37|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,184|| align=right|8,44|| align=right|3,671||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88734)||2001 SP42|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,027|| align=right|2,38|| align=right|4,225||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88735)||2001 SV42|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,196|| align=right|2,85|| align=right|3,727||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88736)||2001 SK43|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|11,96|| align=right|4,409||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88737)||2001 SX43|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,164|| align=right|2,45|| align=right|3,374||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88738)||2001 SF44|| align=right|15,9|| align=right|2,456|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,849||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88739)||2001 SR44|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,164|| align=right|3,07|| align=right|3,278||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88740)||2001 SY44|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|2,40|| align=right|3,709||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88741)||2001 SS45|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,086|| align=right|6,71|| align=right|3,520||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88742)||2001 SU48|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|8,08|| align=right|3,597||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88743)||2001 SD49|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,199|| align=right|4,19|| align=right|3,715||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88744)||2001 SJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,107|| align=right|3,97|| align=right|4,177||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88745)||2001 SP50|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,143|| align=right|5,54|| align=right|3,301||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88746)||2001 SY51|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,034|| align=right|12,38|| align=right|4,252||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88747)||2001 SS52|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,066|| align=right|3,02|| align=right|4,414||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88748)||2001 SD54|| align=right|16,8|| align=right|2,194|| align=right|0,164|| align=right|4,49|| align=right|3,249||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88749)||2001 SH54|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,212|| align=right|6,14|| align=right|3,694||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88750)||2001 SW55|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,212|| align=right|9,65|| align=right|4,062||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov